In Afrika gibt es vor allem im Süden des Kontinents und in Marokko ausgewiesene Skigebiete. Es handelt sich um Wintersport- sowie Sommersportskigebiete.

Auflistung nach Staaten

Lage der Skigebiete

Siehe auch 
 Skigebiete im südlichen Afrika

Einzelnachweise 

Afrika
Skigebiete
Geographie (Afrika)